Салямов — тюркская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1981) — узбекский дзюдоист.
 Салямова, Лейла Руслановна (1999—2023) — российская спортсменка, специализировавшаяся в прыжках в воду.